Division 2 i fotboll 2011 var 2011 års upplaga av Division 2 i fotboll, Sveriges fjärde högsta division i fotboll för herrar spelåret 2011. De sex gruppvinnarna, IK Gauthiod (Norra Götaland), IFK Klagshamn (Södra Götaland), Utsiktens BK (Västra Götaland), Östersunds FK (Norrland),  Enköpings SK (Norra Svealand) samt Eskilstuna City (Södra Svealand), går upp till Division 1 till 2012 års säsong.

Förklaring

Division 2 Norrland

Östersunds FK flyttas upp till division 1, Sollefteå GIF till division 2-kval, IF Älgarna och Junsele IF flyttas ner till division 3

Kvalspel
 Robertsfors IK – Sollefteå GIF 1 – 1
 Sollefteå GIF – Robertsfors IK 0 – 0

Sollefteå kvar i division 2 tack vare fler bortamål

Division 2 Norra Svealand

Enköpings SK flyttas upp till division 1, Falu FK till division 2-kval, BKV Norrtälje och Kvarnsvedens IK flyttas ner till division 3

Kvalspel
 Örebro Syrianska IF – Falu FK 0 – 1
 Falu FK – Örebro Syrianska IF 3 – 2

Falu FK kvar i division 2

Division 2 Södra Svealand

Eskilstuna City flyttas upp till division 1, FC Gute till division 2-kval, Smedby AIS och BK Kenty flyttas ner till division 3

Kvalspel
 IFK Eskilstuna – FC Gute 0 – 1
 FC Gute – IFK Eskilstuna 2 – 1

FC Gute kvar i division 2

Division 2 Norra Götaland
Division 2 Norra Götaland är en ny serie för 2011 - tidigare fanns istället en serie som hette Division 2 Östra Götaland (några år, som 2005, har den i sin tur varit ersatt av Division 2 Mellersta Götaland).

IK Gauthiod flyttas upp till division 1, KB Karlskoga till division 2-kval, Skoftebyns IF och Örebro SK Ungdom flyttas ner till division 3

Kvalspel
 Fässbergs IF – KB Karlskoga 3 – 2
 KB Karlskoga – Fässbergs IF 4 – 2

Karlskoga kvar i division 2

Division 2 Västra Götaland

Utsiktens BK flyttas upp till division 1, Kållered SK till division 2-kval, Kinna IF och Gislaveds IS flyttas ner till division 3

Kvalspel
 Myresjö IF – Kållered SK 0 – 0
 Kållered SK – Myresjö IF 1 – 1

Myresjö upp i division 2 tack vare fler bortamål

Division 2 Södra Götaland

IFK Klagshamn flyttas upp till division 1, GIF Nike till Div 2-kval, VMA IK och Höllvikens GIF flyttas ner till division 3

Kvalspel
 IFK Hässleholm – GIF Nike 4 – 2
 GIF Nike – IFK Hässleholm 5 – 1

GIF Nike kvar i division 2

Årets spelare-utmärkelser 
Unibet har sedan 2003 givit ut utmärkelser till de bästa spelarna i Division 2. Mottagarna avgörs av en jury av sportjournalister, tränare och fotbollsexperter. Namnen markerade i grönt vann även den nationella utmärkelsen.

Norrland

Norra Svealand

Södra Svealand

Norra Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Referenser

Externa länkar
 Spelprogram för Div 2 Norrland på SvFF:s webbplats
 Spelprogram för Div 2 Norra Svealand på SvFF:s webbplats
 Spelprogram för Div 2 Södra Svealand på SvFF:s webbplats
 Spelprogram för Div 2 Norra Götaland på SvFF:s webbplats
 Spelprogram för Div 2 Västra Götaland på SvFF:s webbplats
 Spelprogram för Div 2 Södra Götaland på SvFF:s webbplats
 Kvalomgång 2 till 2012 års Div 2 på SvFF:s webbplats

Fotboll i Sverige 2011
2011
Fotbollssäsongen 2011